Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Doku-Soap Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit neun Staffeln mit 104 bereits ausgestrahlten Episoden. Seit 13. September 2022 wird die zehnte Staffel, immer Dienstags auf DMAX, ausgestrahlt. Zudem gibt es acht Spezialfolgen.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 22. September bis zum 13. Oktober 2014 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 21. September bis zum 26. Oktober 2015 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 1. Januar bis zum 30. Mai 2016 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 3. September bis zum 13. Dezember 2016 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 9. Mai 2017 bis zum 16. Januar 2018 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 6 
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel war vom 22. August 2018 bis zum 20. August 2019 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel mit insgesamt 14 Folgen war vom 27. August 2019 bis zum 3. Dezember 2019 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der achten Staffel mit insgesamt 15 Folgen war vom 15. September 2020 bis zum 22. Dezember 2020 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX zu sehen.

Staffel 9 
Die Ausstrahlung der neunten Staffel begann am 7. September 2021 auf dem deutschen Fernsehsender DMAX. Nach der elften Folge wurde die Ausstrahlung der neuen Folgen pausiert. Die Fortsetzung erfolgte Mitte Februar 2022, die finale Folge wurde am 22. März 2022 gesendet.

Staffel 10 
Die Premiere der ersten Folge der zehnten Staffel erfolgte am 13. September 2022 auf dem Streaminganbieter Joyn. Eine Woche später folgte die Ausstrahlung auf dem Fernsehsender DMAX.

Spezialfolgen 
Zusätzlich zu den bisher ausgestrahlten Episoden gab es bisher acht Spezialfolgen. Diese wurden auf dem deutschen Fernsehsender DMAX erstausgestrahlt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte